Николай Михайлович Баранов () — советский и российский художник-график, заслуженный художник Российской Федерации (1997).

Биография 
Родился 23 мая 1929 года в деревне Мичково Селивановского района (ныне — Владимирской области). В связи с тяжелым заболеванием, старший брат вывез мальчика во Владимир, откуда врачи направили подростка в костно-туберкулезный санаторий в Белокуриху, где его желание рисовать заметила одна из московских педагогов. После санатория он окончил семилетку в соседней деревне Малышево.

Позднее, во Владимире, учился в ремесленно-художественном училище № 1 (директор П. А. Савкин), а по окончании некоторое время работал художником-оформителем в театре, был секретарём комсомольской организации на Тракторном заводе, работал в музее.

В 1960 году окончил Ивановское художественное училище.

С 1967 года был принят в члены Союза художников РСФСР.

С 1985 по 1992 год являлся председателем Правления Владимирского объединения Союза художников России. В разные годы был делегатом нескольких съездов Союза художников РФ и СССР, избирался членом правления СХ России. Являлся автором книги «Мы вышли из войны».

Скончался 27 апреля 2009 года во Владимире.

Жена — Валентина Ивановна Титова (издала альбом «Владимирские мотивы в графике Н. В. Баранова», а также книгу «Тропинками памяти»).

Творчество 
В молодости художник занимался шаржами, делал рисунки и бытовые зарисовки, позднее работал в технике линогравюры, офорта, занимался цинкографией.

В конце 1960-х, после поездки на русский Север, появилась серия рисунков и эстампов на тему жизни поморов. С 1980-х годов в сферу интересов художника входит живопись.

Несколько акварелей художника на бытовую тему хранятся в коллекции Владимиро-Суздальского музея-заповедника.

Выставки 
Первые выставочные работы — серия линогравюр на тему города Владимира, Гражданской и Великой Отечественной войны, на производственную тему. Персональные выставки состоялись во Владимире, Иванове, Муроме (все — в 1979), в Москве (1967,1975), во Владимире (1985,1995,1998,1999).
 1964 (впервые участвовал в зональной художественной выставке в Москве с графической работой «Старый Владимир», вошедшей затем в серию «Владимир»).
 1967 (вместе с Валерием Рыбаковым, Москва, редакция журнала «Смена»)

Награды 
 Заслуженный художник Российской Федерации (1997)
 Лауреат премии Российского профсоюза работников культуры

Примечания 

Художники Владимира